La Norgesmesterskapet G19 2011 di calcio è stata la 59ª edizione del torneo. È iniziata il 16 marzo ed è terminata il 29 ottobre 2011. Il successo finale è andato al Rosenborg, che ha vinto per 2-1 la finale contro il Brann, conquistando così la coppa per la terza volta nella sua storia.

Primo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 aprile 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 aprile 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 aprile 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 aprile 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 aprile 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 aprile 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1º maggio 2011

Secondo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 maggio 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 maggio 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 maggio 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 maggio 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 maggio 2011

Terzo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 giugno 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 giugno 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 giugno 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 giugno 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 giugno 2011

Quarto turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 agosto 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 agosto 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 agosto 2011

Quarti di finale

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 settembre 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 settembre 2011

Semifinali

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 settembre 2011

Finale

Formazioni

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 2011
Edizioni della Norgesmesterskapet G19